Forever Young kan betyda:

 Forever Young – en amerikansk film från 1992, se Evigt ung
 Forever Young (musikalbum) – ett musikalbum av Alphaville;
 Forever Young (Youth Group-låt) – en sång från av Youth Group;
 Forever Young (Care Bears sång) – en sång från The Care Bears Movie II: A New Generation;
 Forever Young (Alphaville-låt) – en sång av Alphaville;
 Forever Young (Bob Dylan-låt) – en sång av Bob Dylan från hans musikalbum Planet Waves från 1974, dock mest berömd för att ha spelats in av Joan Baez 1970;
 Forever Young (Rod Stewart-låt) – en sång av Rod Stewart på hans musikalbum Out of Order från 1988) som påminner mycket om Bob Dylan's version men som tillskrivits Stewart, Jim Cregan, och Kevin Savigar.
 Forever Young (Bon Jovi-låt) – en sång av Bon Jovi.
 Forever Malcolm Young – ett musikalbum från 2006 av Frenzal Rhomb